Unitățile de măsură în Roma Antică erau:

pentru lungime

pentru suprafață

pentru volum

pentru  masă

alte unități de măsură
 Libra romană: 1Libra = 12 Unciae = 48 Sicili = 96 Drahmae = 576 Oboli = 1628 Siliquae. 
Drahma greacă este 1/100 parte din Mina și 1/96 parte din libra romană. Raportul dintre drahma romană și cea greacă este de 25 : 32.
Uncia:
Uncia romană are mai multe denumiri:

pentru timp
Din anul 45 î.e.n romanii foloseau calendarul, introdus de Iulius Cezar fiind numit: calendarul iulian în care anul avea 365 ¼ zile, ce a dus la introducerea la fiecare patru ani a anului bisect.

Vezi și
Unități de măsură vechi
Unități de măsură în Egiptul Antic
Sistemul anglo-saxon de unități
Unități de măsură românești vechi
Roma
Liste Roma antică